Ramon Muntaner o Montaner puede referirse a:

Ramón Muntaner (1265-1336), noble y escritor.
Crónica de Ramon Muntaner, la más larga de las Cuatro grandes crónicas.
Premio Ramón Muntaner de literatura juvenil, premio literario en lengua catalana otorgado por la Fundación Prudenci Bertrana.
Instituto Ramón Muntaner, instituto de secundaria fundado en 1839.
Ramon de Montaner i Vila (1832), empresario y editor.
Palacio Montaner
Ramon Muntaner i Torruella (1950-), cantautor del movimiento Nova Cançó.